Râul Geoagiu se poate referi la:

 Geoagiu - afluent al Mureșului în județul Alba numit și Râul Stremț  
 Geoagiu - afluent al Mureșului în județul Hunedoara